Stormbringer kan betyda:

 Stormbringer (roman) – en fantasyroman av Michael Moorcock
 Stormbringer (svärd) – ett ondskefullt, själslukande svärd som förekommer i fantasyromaner skrivna av Michael Moorcock
 Stormbringer (rollspel) – rollspel tillverkat av Chaosium Inc., baserat på Moorcocks böcker.
 Stormbringer – ett studioalbum av Deep Purple från 1974